Kilifa ist der Familienname folgender Personen:
 Moffat Kilifa (* 1990), salomonischer Fußballspieler
 Nelson Sale Kilifa (* 1986), salomonischer Fußballspieler